Moat kan syfta på följande platser:

 Moat, England – en ort i Kirkandrews, Carlisle, Cumbria, England
 Moat, Galloway